Ignatius is een voornaam die kan verwijzen naar verschillende personen:
 Ignatius van Antiochië († 110), bisschop van Antiochië in Syrië, heilige, vroegchristelijk martelaar, naamdag 17 oktober.
 Ignatius van Loyola (1491–1556), priester, stichter van de jezuïetenorde, heilige, naamdag 31 juli, de bekendste persoon met de naam Ignatius.
 Ignatius Walvis (1653–1714), Nederlands pastoor en geschiedschrijver van de stad Gouda.
 Ignatius Welvaarts (1840-1892), prior en bibliothecaris-archivaris van de Abdij van Postel en geschiedschrijver.

Overige betekenissen
Ignatius (cognomen), Romeins cognomen (onderdeel van de naam).
St. Ignatiusgymnasium, middelbare school te Amsterdam.